Negrilești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Negrilești (Bistrița-Năsăud), Gemeinde im Kreis Bistrița-Năsăud
 Negrilești (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Negrilești (Vrancea), Gemeinde im Kreis Vrancea

 Negrilești (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman